Chris Thompson
 Chris Thompson (1948) angol énekes, gitáros
 Chris Thompson (1978) olimpiai bronzérmes amerikai úszó
 Chris Thompson (1981) Európa-bajnoki ezüstérmes brit hosszútávfutó, olimpikon
Christopher Thompson
 Christopher Thompson (1961) kanadai csillagász, asztrofizikus
 Christopher Thompson (1966) francia színész, forgatókönyvíró, filmrendező